Wetzelsdorf ist der Ortsname von:

 Wetzelsdorf (Gemeinde Poysdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Poysdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Wetzelsdorf (Gemeinde Saxen), Ortschaft von Saxen, Oberösterreich

 Wetzelsdorf, der 15. Stadtbezirk bzw. eine Katastralgemeinde der Landeshauptstadt Graz, Steiermark
 Wetzelsdorf (Gemeinde Feldbach), Ortschaft von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wetzelsdorf (Gemeinde Jagerberg), Katastralgemeinde bzw. Wetzelsdorf bei Jagerberg, Ortschaft von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wetzelsdorf (Gemeinde Stainz), Katastralgemeinde von Stainz, Steiermark

 Wetzelsdorf (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wetzelsdorf (Teisnach), Ortsteil des Marktes Teisnach, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Wetzelsdorf in der Weststeiermark
 Wetzelsdorfberg